Зеленогра́дский район — административно-территориальная единица (административный район) в Калининградской области России. Ему в рамках организации местного самоуправления до 1 января 2022 года соответствовал Зеленогра́дский городской округ, с 1 января 2022 года Зеленогра́дский муниципальный округ.

Административный центр — город Зеленоградск.

География 
Зеленоградский район находится на самом западе Калининградского полуострова, выходит на берега Калининградского залива, на Куршскую косу и на заболоченные почвы неподалёку от Куршского залива. На севере граничит с Литвой, на северо-западе — с Светлогорским и с Пионерским районами (городскими округами), на западе — с Балтийским районом и Янтарным районом (городским округом), на юге — со Светловским районом, на юго-востоке — с Калининградским городским округом, на востоке — с Гурьевским районом.

Площадь района — 2016,5 км². Это 9 место в области среди районов.

Население 
Район

Городской округ

 Урбанизация
В городских условиях (город Зеленоградск) проживают  % населения района.

История 
Современный Зеленоградский район (муниципальный округ) полностью расположен на части территории одной из исторических областей древней Пруссии именем Самбия.

Район образован 7 сентября 1946 года как Земландский в составе Кёнигсбергской области. 7 сентября 1946 года переименован в Приморский район Калининградской области. В 1963 году Приморский район был упразднён, а в 1965 году восстановлен как Зеленоградский район.

18 февраля 2005 года в соответствии с Законом Калининградской области № 501 муниципальное образование «Зеленоградский район» наделено статусом муниципального района.

В рамках организации местного самоуправления с 2005 до 2016 года в муниципальный район входили 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 4 сельских поселения:

В рамках административно-территориального устройства области, в состав Зеленоградского административного района в 2010—2019 гг. входили:
 4 сельские округа
 Ковровский,
 Красноторовский,
 Куршский,
 Переславский;
 1 город районного значения
 Зеленоградск

Законом Калининградской области от 27 апреля 2015 года № 420, с 1 января 2016 года все муниципальные образования Зеленоградского района: Зеленоградское городское поселение, Ковровское сельское поселение, Красноторовское сельское поселение, Переславское сельское поселение и сельское поселение Куршская коса — преобразованы, путём объединения, в Зеленоградский городской округ.

1 января 2022 года городской округ был преобразован в муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Зеленоградский район (муниципальный округ) входят 112 населённых пунктов:

Достопримечательности 
Рядом с посёлком Коврово расположен комплекс археологических памятников Коврово.

Экономика

Туризм 
Зеленоградский район в последнее время добился успехов в благоустройстве. В 2008 году г. Зеленоградск занял 3 место по конкурсу, который проводился в Калининградской области — «Самый благоустроенный и чистый город». Тогда он уступил только Калининграду и Зеленограду. Также Зеленоградск уже давно считается городом-курортом, даже в один летний день здесь было зафиксированно , это четверть населения всего Калининграда. Самый посещаемое место в районе — это привлекательное чудо природы — Куршская коса. В некоторых местах ширина косы достигает всего 400 метров, а в некоторых — 5 км. На косе расположено четыре населенных пункта: пос. Лесное, пос. Рыбачий, пос. Морское (который находится в 4 км от границы России с Литвой) и дер. Дюны. Также излюбленное место туристов город Зеленоградск, который привлекает своей красотой и чудесным пляжем. На территории находится 20 гостиниц и гостевых домов, 4 санатория и несколько пансионатов.

Сельское хозяйство 
Зеленоградский район добился успехов в развитии сельского хозяйства из-за большого влияния спроса со стороны Калининграда. Зеленоградский район производит много овощей, а по производству картофеля занимает одно из первых мест. Приморское положение района сказывается и на другой его специализации: на Куршской косе расположен рыболовецкий колхоз «Труженик моря». Рыбаки, живущие на косе в поселках Рыбачьем, Лесном и Морском, ловят рыбу в заливах и Балтийском море.

Литература 
 География янтарного края России. Ред. В. В. Орленок. — Калининград : Янтарный сказ, 2004. — 415 с. — 3000 экз. — ISBN 5-7406-0828-7

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Зеленоградского района
 

Упразднённые муниципальные районы Калининградской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2016 году
Упразднённые городские округа Калининградской области
Муниципальные округа Калининградской области
Городские округа, упразднённые в 2022 году
Районы, образованные в 1946 году
1946 год в Калининградской области
Появились в 1946 году в России